El nombre de Goya puede referirse a:

Personas 
 Francisco de Goya, pintor español de los siglos XVIII y XIX;
 Julio Eduardo Goya, escultor argentino;
 Francis Goya, guitarrista de concierto belga;
 Goya Toledo, actriz española actual;

Nombre de pila 
 Goya, el hipocorístico de Gregoria;

Lugares 
 Goya, ciudad de la Argentina;
 Departamento Goya, división administrativa de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Parque Goya, barrio de la ciudad de Zaragoza;
 Rincón de Goya, conjunto arquitectónico de Zaragoza;
 Estación de Goya, estación del Metro de Madrid;
 Estación de Goya, estación ferroviaria de la ciudad de Zaragoza;
 Museo Goya, en Castres, Francia;
 Museo del Grabado de Goya, museo de Fuendetodos, Zaragoza, España;
 Puerta de Goya, en el Museo del Prado, de Madrid;
 Glorieta de Goya, en la ciudad de Sevilla;
 Plaza de toros de Goya, en Madrid, ya desaparecida;

Artes y espectáculos 
 los Premios Goya o Premios Anuales de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España;
 genéricamente, cualquiera de los Cuadros, cartones y grabados de Francisco de Goya;
 Francisco Goya y Lucientes, Pintor, aguafuerte de la serie Los caprichos realizada por el pintor español;
 Goya, una banda de música pop de Polonia;
 Goya, serie televisiva que narra la vida del pintor español;
 Goya, el secreto de la sombra, película de David Mauas;
 Goya, película dirigida por Rafael J. Salviá en 1973;
 Goya Producciones, producción y distribución de contenidos audiovisuales.

Flora 
 Goya, nombre común de la planta momordica charantia;

Otros 
 Goya (navío), un buque-hospital alemán de la Segunda Guerra Mundial;
 Goya Foods, empresa de alimentos radicada en varios países latinoamericanos.
 Queso Goya o queso de Goya, un queso típico originado en la ciudad de Goya (Argentina).
 Goya: género de arañas.